Toto je seznam padesáti největších měst ve Francii, včetně zámořských území. Údaje vychází ze sčítání lidu v roce 2013 a užívají metodu INSEE pro zamezení dvojího započtení.

Kompletní seznam poskytuje seznam měst ve Francii.

Reference 

Města ve Francii